Il s'agit d'une liste des engagements militaires pendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie de 2022 englobant les engagements terrestres, navals et aériens ainsi que les campagnes, les opérations, les lignes défensives et les sièges. Les campagnes désignent généralement des opérations stratégiques plus larges menées sur un vaste territoire et sur une longue période. Les batailles font généralement référence à de courtes périodes de combats intenses localisés dans une zone spécifique et sur une période spécifique. Cependant, l'utilisation des termes pour nommer ces événements n'est pas cohérente.

Sud de l'Ukraine

Attaques de bases aériennes

Occupations russes en Ukraine

Voir aussi 
 Contrôle des villes pendant la guerre russo-ukrainienne
 Chronologie de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022
 Ordre de bataille de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022

Notes

Références 

Guerre russo-ukrainienne
Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022